Un estat del Kathiawar (vegeu Principat de Jetpur) que es va dividir en nombroses branques entre les quals:
 Jetpur Virani
 Jetpur Oghad Virani
 Jetpur Khantad Virani
 Jetpur Jethani
 Jetpur Bhoko Jethani
 Jetpur Vikamshi Jethani
 Jetpur Majmu
 Jetpur Bhabhabhai Unad
 Jetpur Champraj Jasa
 Jetpur Ebhai Vajsur
 Jetpur Nawania
 Jetpur Barwala
 Jetpur Bhayavadar (també Jetpur Vala o Jetpur Bhaya Natu)
 Jetpur Unad Rana
 Jetpur Harsurpur
 Jetsur Mayapadar
 Jetpur Manpur
 Jetpur Sanala (també Jetpur Vala o Jetpur Hipa)
 Jetpur Pithadia
 Jetpur Mulu Surag
 Jetpur Bilkha o Jetpur Naja Kala
 Jetpur Vadia
 Jetpur Devli o Jetpur Thana Devli
Ciutat del Gujarat:
 Jetpur (ciutat)